Buruan (Blahbatuh), een plaats in Indonesië
Buruan (Penebel), een plaats in Indonesië